Abelenda puede hacer referencia a:

 Abelenda (Avión), lugar y parroquia española del municipio de Avión, provincia de Orense (Galicia).
 Abelenda (Carballeda de Avia), parroquia española del municipio Carballeda de Avia, provincia de Orense.
 Arroyo Abelenda, río español de la provincia de La Coruña, tributario del río Dubra.
 Río Abelenda, río español de la provincia de La Coruña, tributario del río Paradela.